Diedenshausen ist der Name von:

 Diedenshausen (Bad Berleburg), Ortsteil von Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Diedenshausen (Gladenbach), Ortsteil von Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Diedenshausen (Adelsgeschlecht), westfälisch-hessisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Dietenhausen